El Autódromo Internacional de Panamá, conocido como Circuito Internacional de Panamá entre los panameños, es un autódromo en fase de construcción y ampliación es el primer circuito Autódromo construido en Panamá. Ha sido inaugurado 2 veces ya que cuenta con 3 pistas, la primera fue la de cuarto de milla, la segunda el Circuito de carrera y la tercera será para 4x4, la última inauguración que ha sido la más importante es la del circuito, que fue en julio de 2016. El autódromo se ubica en la Provincia de Panamá Oeste, corregimiento Mendoza, Distrito de La Chorrera. aproximadamente a 20 minutos de Ciudad de Panamá, capital de Panamá. El circuito tiene una longitud de 2.300 kilómetros; el diseño fue supervisado por la (Federación Internacional del Automóvil) la pista contiene subidas, bajadas, un punto ciego, muchas curvas pronunciadas y pocas rectas, el récord de velocidad alcanzado es de 255 km/h (dependiendo de la categoría).

Información general 

Todo inicio con la idea de este ambicioso proyecto y con la donación de un terreno en el área del Distrito de La Chorrera, el Primer autódromo Internacional de Panamá sería construido en el corregimiento de La Mendoza, en un área de terreno de 50 hectáreas. El circuito cuenta con 3 configuraciones: El circuito de 2.3 km, el circuito para Carreras de aceleración (automovilismo) y la última para Todoterreno, el Distrito de La Chorrera se ubica a solo 20 minutos de la capital.

La Federación Internacional del Automóvil aprobó los planos que le presentó la asociación de varios panameños para que este proyecto se llevara a cabo. El circuito cuenta con áreas especiales para los pilotos, mecánicos y autos de apoyo, la zona de los pits y toldas para exhibición.

Detalles del Autódromo 
 17 curvas
 Ancho del circuito: 10 a 12 metros
 2 Tribunas
 1 Mirador
 1 entrada al circuito, y 2 accesos directos
 2 Áreas para el público: (Panorámico) y (Pits)
 Estacionamientos para 1,000 vehículos.
 Capacidad: 10 mil espectadores
 Área para patrocinadores
 Área de comidas y bebidas
 Servicios sanitarios

Galería

Enlaces externos 
 Historia del autódromo de Panamá
 Historial de la construcción
 Página web
 Anexo:Autódromos de Centro América

Referencias 
 Presentación del circuito
 Datos del autódromo
 Récord de asistencia 

Circuitos de carreras
Instalaciones deportivas de Panamá